Оле́г Гу́сев:
 Гусев, Олег Анатольевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Гусев, Олег Владимирович (род. 1996) — российский гребец-байдарочник.
 Гусев, Олег Кириллович (1930—2012) — российский биолог.
 Гусев, Олег Павлович (род. 1957) — режиссёр-клипмайкер, пионер российского музыкального видео.